Puerto Colombia peut désigner :

Toponymes

Puerto Colombia : une municipalité du département d'Atlántico ;
 Puerto Colombia : un corregimiento départemental du département de Guainía.

Puerto Colombia : un village côtier de la paroisse civile de Choroní de la municipalité de Girardot, dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme